Grand Prix Series 2012 – GPS 3 – trzeci turniej mistrzostw Europy w rugby 7 mężczyzn w sezonie 2012, który odbył się w dniach 7-8 lipca 2012 roku na Odense Stadion w Odense.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Odense Stadion zawody były trzecim turniejem sezonu 2012 i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Prócz uczestników tegorocznej edycji rozgrywek elity do turnieju zaproszone zostały reprezentacja gospodarzy oraz trzy czołowe zespoły Dywizji A, a ich wyniki nie były brane do klasyfikacji generalnej. Drużyny zostały podzielone na cztery czterozespołowe grupy rywalizujące w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym, po czym nastąpiła faza pucharowa – dwie czołowe drużyny z każdej grupy awansowały do ćwierćfinałów, a pozostałe walczyły o Bowl. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Przystępujące do turnieju reprezentacje mogły liczyć maksymalnie dwunastu zawodników. Zespoły zostały rozstawione na podstawie wyników poprzedniego turnieju.

W transmitowanym w Internecie turnieju zwyciężyli reprezentanci Francji, zaś szóste miejsce Anglików wystarczyło im do triumfu w klasyfikacji generalnej.

Faza grupowa

Mecze

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

G
2012 w Danii
Sport w Odense
Rugby union w Danii